

Palmarès
Europei
Tel Aviv 2018: oro nei -60kg.

Campionati europei under 23
Breslavia 2014: oro nei -60kg;
Bratislava 2015: oro nei -60kg.

Collegamenti esterni